Михаил Арбузов:
 Арбузов, Михаил Алексеевич (более известен под фамилией Буйный; 1903—1975) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1956).
 Арбузов, Михаил Фёдорович (1899—1980) — советский партийный деятель.